Kabuto – elmo delle corazze giapponesi
Kabuto – film giapponese del 1991
Kabuto – montagna del complesso Rokkō-san a Nishinomiya nella prefettura di Hyōgo, in Giappone

Personaggi immaginari
Kabuto – Pokémon della prima generazione
Kabuto – boss del videogioco Alex Kidd in Shinobi World
Kabuto – personaggio del videogioco Shinobido: Way of the Ninja
Kabuto Yakushi – personaggio di Naruto
Kenzo Kabuto – personaggio de Il grande Mazinga
Koji Kabuto – personaggio di Mazinga
Shiro Kabuto – personaggio di Mazinga